Tarand ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Tarand (* 1940), estnischer Politiker
 Helmut Tarand (1911–1987), estnischer Dichter und Philologe
 Indrek Tarand (* 1964), estnischer Politiker und Journalist
 Kaarel Tarand (* 1966), estnischer Publizist

Siehe auch: Tarant, Tharandt